Одиннадцатый Толедский собор () был созван 7 ноября 675 года. На нем присутствовали семнадцать епископов и два дьякона, представляющие престолы Сеговии и Эргавицы, а также пять аббатов.

Собор занимался в основном религиозными вопросами, в первую очередь реформой . Он также обязал проводить ежегодные синоды во всех провинциях. Эти синоды созывались по приказу короля в день, определяемый им и митрополитом.

Пение псалмов было унифицировано во всех провинциях, и на епископов, имевших отношения с дворянками, были наложены санкции.

Совет попытался обуздать симонию. Виновные в симонии должны были быть сосланы на два года, но могли сохранить свои кафедры. Это последнее положение, вероятно, означает, что симония уже стала менее распространенной.

Этот небольшой поместный собор, на котором присутствовало всего 17 епископов, сегодня не имеет большого значения. Официальная ценность его состоит в том, что в последующие века он пользовался высочайшим уважением и считался подлинным выражением тринитарной веры.

Литература 
 Thompson, E. A. (1969) The Goths in Spain, Oxford: Clarendon Press. 
 Synodus Toletana secunda, minutes from the Collectio Hispana Gallica Augustodunensis (Vat. lat. 1341)
 Neuner and Dupuis, The Christian Faith in the Doctrinal Documents of the Catholic Church, (New York; Alba House, 1982), pp. 102-106.

Толедские соборы
Церковные соборы VII века
Вестготское королевство